Chaumont (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Chaumont (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Chaumont (Cher) – francuska gmina w regionie Centre
 Chaumont (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Chaumont (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Chaumont (Nowy Jork) – amerykańska wieś w stanie Nowy Jork
 Chiomonte (Chaumont) – włoska gmina w Piemoncie
 (12281) Chaumont – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Okręg Chaumont – okręg w północno-wschodniej Francji

Zobacz też 
 Buttes Chaumont
 Chaumont-d’Anjou
 Chaumont-devant-Damvillers
 Chaumont-en-Vexin
 Chaumont-la-Ville
 Chaumont-le-Bois
 Chaumont-le-Bourg
 Chaumont-sur-Aire
 Chaumont-sur-Loire
 Chaumont-sur-Tharonne
 Chaumont-Porcien
 Tourcelles-Chaumont
 Zamek w Chaumont
 Ville-devant-Chaumont